Floresta puede ser el nombre de varias estaciones de metro o ferrocarril:

En Argentina 

 La estación Floresta, una estación del Ferrocarril Domingo Faustino Sarmiento.

En Colombia 

 La estación Floresta, una estación de la Línea B del Metro de Medellín.